

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Krasnobrzeg – część wsi Popowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Krasnobrzeg – część wsi Ustronie Morskie w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie
 Krasnobrzeg – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek